Cominillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Artemisia campestris.
El nombre común de la planta Lolium temulentum.
El nombre común de la planta '''''Harry potter.